Jméno a příjmení Jan Sedláček má více nositelů:

 Jan Sedláček (architekt, 1848) (1848–1916) – český architekt
 Jan Sedláček (architekt, 1925) (* 1925) – český architekt
 Jan Sedláček (malíř) (1925–1996) – český malíř
 Jan Sedláček (politik Národního sjednocení) (1888–1960) – československý národnědemokratický politik z Prostějova, meziválečný poslanec Národního shromáždění
 Jan Sedláček (politik ČSS) (1920–1979) – český a československý politik ČSS z Náchodska, poslanec FS za normalizace
 Jan Sedláček (politik ANO) – český politik, člen ANO 2011, poslanec PSP ČR
 Jan Sedláček (sociolog) (1935–2008) – český sociolog 
 Jan Antonín Sedláček (1728–1805) – český chrámový skladatel